Замковая церковь Кёнигсберга — церковь, находившаяся во внутренней части Кёнигсбергского замка.

История 
Церковь построена при князе маркграфе Георге Фридрихе, архитектор Бласиус Берварт. Заложена в 1584 году, строительство продолжалось до 1597 года. Главный фасад выполнен в стиле ренессанса.

В 1701 году в Замковой церкви прошла коронация первого прусского короля Фридриха I, хотя столицей Прусского королевства стал Берлин. В замковой кирхе была проведена и Коронация кайзера Вильгельма в 1861.

Церковь сильно пострадала при штурме Кенигсберга в 1945 году, руины были разобраны в 1968 году.

Колокольня 

Начала строиться в 1260 году как бергфрид — нежилая оборонительная башня-цитадель; с 1387 года башня служила колокольней. На 1686 год колокольня имела высоту 82 метра. Карильон играл мелодию Вульпиуса, «Христос есть моя жизнь» (немецкий: :de:Ach bleib mit deiner Gnade) и мелодию Изака (немецкий: :de:Nun ruhen alle Wälder).
Колокольня сгорела после английской бомбардировки 30 августа 1944 года, затем была сильно повреждена артиллерийским огнем при штурме города в апреле 1945 и окончательно взорвана в 1955 году, до того как были уничтожены руины остального замка.

Галерея

См. также 
 Тевтонский орден
 Кёнигсбергский замок
 Зал московитов

Литература 
 Adolf Boetticher: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. Heft VII. Die Bau- und Kunstdenkmäler in Königsberg, Кёнигсберг 1897.
 Bernhart Jähnig:750 Jahre Königsberg, Марбург 2008.
 Baldur Köster: Königsberg : Architektur aus deutscher Zeit, 2000.
 Дмитрий Навалихин: К вопросу реконструкции центра города Калининграда, Москва 1958.
 Markus Podehl: Architektura Kaliningrada'' , Марбург 2012.

Примечания 

Памятники культуры
Кирпичная готика
Памятники архитектуры
Готические соборы России
Утраченные кирхи Кёнигсберга
Замок Кёнигсберг
1968 год в Калининградской области
Исчезли в 1968 году
Здания и сооружения, построенные в 1597 году
Кирпичные здания и сооружения России